Fritzmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Fritzmeier (* 1983), deutscher Eishockeyspieler

Fritzmeier bezeichnet:
 Fritzmeier Gruppe, deutsches Unternehmen (Fahrzeugzulieferer)